El término Medina Azahara puede referirse a:

 Medina Azahara, conjunto arqueológico español situado en la provincia de Córdoba, en Andalucía.
 Medina Azahara (banda), grupo de música español.
 Medina Azahara, pseudónimo de Máximo José Kahn.